Le velours est un type de tissu doux ;
Le velours côtelé est un type de tissu composé de fibres torsadées ;
Le velours d'un tapis désigne l'ensemble des fils de laine qui ne sont pas des fils de trame ;
En phonétique, un velours est la mauvaise prononciation d'une liaison qui n'existe pas, ou de façon plus spécifique l'ajout d'un [z] imaginaire (« moi-z-aussi ») ;
En zoologie, le velours est un tissu tégumentaire qui assure la protection, la vascularisation et l'innervation des bois chez la plupart des cervidés ;

La révolution de velours se déroula en Tchécoslovaquie du  au  et marqua la fin du régime communiste ;
 (allusion à la marche discrète des chats) est le titre d'un film, d'un téléfilm et d'une bande dessinée.

Voir aussi
 , velours en anglais,